Gioiesi – abitanti di Gioi
Gioiesi – abitanti di Gioia Sannitica
Gioiesi – abitanti di Gioia Tauro
Gioiesi – abitanti di Gioia dei Marsi
Gioiesi – abitanti di Gioia del Colle